Зоран Покупец (Загреб, 1948 — Јурицани, 6. март 2009) је био хрватски филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1971. || Баладе Петрице Керемпуха (ТВ филм) || /
|-
| 1975. || Мука свете Маргарите (ТВ серија) || Давао
|-
| 1975. || Зец (ТВ филм) || Телефонист
|-
| 1975. || Вријеме ратно и поратно (ТВ серија) || /
|-
| 1975. || Кућа || Секин пријатељ с лулом
|-
| 1975. || Грунтовчани (ТВ серија) || Брицо Гашпар
|-
| 1976. || Случај матуранта Вагнера (ТВ филм)|| /
|-
| 1976. || Избавитељ || Судионик штакорске забаве
|-
| 1977. || Микеланђело Буонароти || Франческо
|-
| 1977. || Никола Тесла (ТВ серија) || Сниматељ
|-
| 1978. || Љубица || Златков пријатељ
|-
| 1978. || Пуном паром (ТВ мини серија) || /
|-
| 1978. || Мачак под шљемом (ТВ серија) || Падобранац
|-
| 1979. || Човјек кога треба убити || Камелек, Турчин из пакла
|-
| 1979. || Грозница (ТВ филм) || Сиза
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1980. || Тајна Николе Тесле || /
|-
| 1982. || Непокорени град (ТВ серија) || /
|-
| 1982. || Џек Холборн (ТВ мини серија) || Палмер
|-
| 1983. || У логору (ТВ филм) || /
|-
| 1984. || Крај рата || Човек који пушта танго на грамофону
|-
| 1984. || Мала пљачка влака || Државни крвник
|-
| 1984. || Габријел (ТВ мини серија) || Сусјед
|-
| 1985. || Антиказанова || /
|-
| 1986. || Не дај се, Флоки || Пјесник
|-
| 1989. || Птице небеске (ТВ мини серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1990. || Капетан Америка || Имплант Доктор (као Зоран Поллупец)
|-
| 1991. || Ђука Беговић || Рот
|-
| 1995. || Наусикаја || /
|-
| 1996. || Анђеле мој драги || Европски посматрач 1
|-
| 1997. || Трећа жена || Кривић
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2003. || Доктор лудости || Ото Пуба Збуњаковић
|-
| 2006. || Либертас || Писар
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1948.
Умрли 2009.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Загрепчани